Aukeasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Aukeasaari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland,  (1 ha)
2. Aukeasaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen,  (6 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar